El término pluvial puede referirse a:

 una especie de ave, Pluvianus aegyptius; 
 o al adjetivo relativo a la lluvia.